Enquête de santé est une émission de télévision française sur la santé diffusée en première partie de soirée sur France 5. Elle est présentée par Michel Cymes (jusqu'en juin 2018), Marina Carrère d'Encausse, Jean-Marc Sène (depuis janvier 2021) et Benoît Thévenet (jusqu'en juin 2018).

Concept 
L'émission explore en profondeur une thématique de santé publique précise liée à l'actualité. Elle diffuse un documentaire suivi des témoignages de patients et d'un débat d'un débat avec plusieurs spécialistes.

Historique

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Le Magazine de la santé
 Allô Docteurs

Lien externe 
 Enquête de santé sur le site allodocteurs.fr

Émission de télévision produite en France
Média consacré à la santé
Émission diffusée sur France 5
Émission de télévision scientifique